

Новопокровська сільська рада — сільське поселення, Бистроістоцький район, Алтайський край

Новопокровська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Новопокровська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Ізмаїльський район
 Новопокровська сільська рада — колишня сільська рада, Херсонська область, Новотроїцький район